Cappadocia kan syfta på:

 Cappadocia, Abruzzo, kommun i Italien
 Kappadokien, landskap och forntida region i centrala Turkiet